Harrytoombsia is een uitgestorven pantservis behorend tot de Arthrodira die in het Laat-Devoon leefde.

Fossiele vondsten 
Fossielen van Harrytoombsia zijn gevonden in de Gogo-formatie in West-Australië en dateren uit het Frasien, 372 tot 382 miljoen jaar geledn.

Kenmerken 
Harrytoombsia was een snel zwemmende roofvis. In de krachtige kaken zaten in plaats van tanden beenplaten met scherpe snijdende randen. 

Placodermi
Devoon